Абдишо:

 Абдишо (? — 1318) — сирийский писатель, несторианский богослов, митрополит Нисибиса.
 Абдишо V Хайят (1827—1899) — архиепископ багдадский и патриарх Вавилона Халдейского Халдейской католической церкви.